Borek Wielkopolski – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim
 Borek Wielkopolski – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim
 Borek Wielkopolski – stacja kolejowa w mieście Borek Wielkopolski, w powiecie gostyńskim, w województwie wielkopolskim